Gök kan syfta på

 Gök – en fågel
 Kaffegök – en blandning av kaffe och brännvin eller konjak, se kaffekask